Obołonie – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie dolińskim.
 Obołonie – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Druja.